Михаил Семёнович Жуков:
 Жуков, Михаил Семёнович — Георгиевский кавалер (№ 1079; 26 ноября 1794; премьер-майор).
 Жуков, Михаил Семёнович (1892—1944) — советский партийный деятель.
 Жуков, Михаил Семёнович (1912—?) — советский футболист.